Proctorville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Proctorville (North Carolina)
Proctorville (Ohio)